Zwinge steht für:
 Werkzeug mit verstellbaren Backen zum Einspannen und Zusammenpressen von Werkstücken, siehe Spannmittel
 Zwinge (Klingenwaffe), metallenes Band zur Verstärkung der Verbindung zwischen Heft und Klinge
 Teil eines Pinsels, der Griff und Haar verbindet

Orte:
 Zwinge (Sonnenstein), Ortsteil der Gemeinde Sonnenstein im Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Zwingen, Schweizerdeutsch Zwinge, Gemeinde im Bezirk Laufen, Kanton Basel-Landschaft

Siehe auch
 Zwinger
 Zwingel
 Zwingli
 Zwing
 Zwang (Begriffsklärung)